Huntley (Illinois)
Huntley (Nebraska)
Huntley (Montana)
Huntley (Wyoming)

Desambiguações de topônimos